Pelailla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lathyrus clymenum; o
 el nombre común de la planta Vicia lutea.